Licinus kann stehen für:

 Fauna 
 Licinus (Genus), ein Genus innerhalb Harpalinae, einer Unterfamilie der Laufkäfer.

Cognomen von Personen
 Gaius Fabius Dorso Licinus, römischer Konsul 273 v. Chr.
 Lucius Porcius Licinus (Konsul 184 v. Chr.), römischer Konsul 184 v. Chr.
 Lucius Porcius Licinus (Prätor), römischer Prätor 207 v. Chr.
 Marcus Fabius Licinus, römischer Konsul 246 v. Chr.
 Quintus Passienus Licinus, römischer Suffektkonsul 149
 Julius Licinus, gallischer Freigelassener für Augustus als Prokurator in Gallien tätig.

Siehe auch: 
 Licinius (Begriffsklärung)